Pseudoprzymus – w brydżu sytuacja sugerująca obrońcy lub obrońcom znalezienie się w przymusie, choć w rzeczywistości taka sytuacja nie zaistniała. Do pseudoprzymusu może dojść z powodu nieuwagi obrońcy i złego rozliczenie rąk.

Rozgrywający gra siódemkę trefl: jeśli obrońca W źle rozliczył skład rąk lub otrzymał mylącą ilościówkę od partnera, może mu się wydawać, że rozgrywający ma w ręce pika i może odrzucić z ręki figurę karo podarowując rozgrywającemu resztę lew.

Diagram po lewej przedstawia potencjalny podwójny pseudoprzymus. Rozgrywający gra siódemkę trefl, jeżeli obydwaj obrońcy nie wiedzą, że nie ma on pików to mogą odrzucić z ręki karo, obawiając się, że znaleźli się w przymusie podwójnym.

Bibliografia 

Przymusy brydżowe